Белозубки () — род млекопитающих подсемейства белозубочьи семейства землеройковые. Насчитывает около 200 видов, и потому является самым многочисленным из родов млекопитающих.

Классификация 
В 2021 году с острова Сулавеси было описано 14 новых эндемичных видов, распределённых на пять видовых групп: «длиннохвостые» (The Long-Tailed Group): Crocidura caudipilosa, C. elongata, C. microelongata, C. quasielongata; группа Rhoditis (C. rhoditis, C. pseudorhoditis, C. australis, C. pallida); «мелкотелые» (Small-Bodied Group): C. lea, C. levicula, C. baletei, C. mediocris, C. parva, C. tenebrosa; «толстохвостые» (Thick-Tailed Group): C. brevicauda, C. caudicrassa; группа Ordinary (C. musseri, C. nigripes, C. normalis, C. ordinaria, C. solita).

Виды 
Русские названия приведены по словарю Соколова:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или белозубка Бейли
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или белозубка Айзентраута
 
 , или длиннотелая белозубка
 
 
 
 
 
 , или белозубка Фокса
 
 , или белозубка Сундеваля
 
 
 
 
 
 , или белозубка Петера
 
 
 
 , или лузонская белозубка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или большая белозубка
 
 
 
 
 
 , или береговая белозубка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или мрачная белозубка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или черноногая белозубка
 
 
 , или каменная белозубка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или египетская белозубка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †

Примечания 

 
Роды млекопитающих